Glyphocrangon är ett släkte av kräftdjur. Glyphocrangon ingår i familjen Glyphocrangonidae.

Glyphocrangon är enda släktet i familjen Glyphocrangonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Glyphocrangon